Zuckermann eller Zuckerman har flere betydninger:

Personer 
 Andrea Zuckerman – fiktiv figur i tv-serien Beverly Hills
 David Zuckerman (producer) – en amerikansk producer og manuskriptforfatter
 Ghil'ad Zuckermann (fra Israel, Australien, England, Italien), (1971-), sociolingvistik, semantik, hebraisk, jiddisch, etymologi, leksikografi, fraseologi, morfologi
 Josh Zuckerman – en amerikansk skuespiller
 Solly Zuckerman – britisk embedsmand og zoolog, rådgiver for de allierede vedrørende bombestrategi under 2. Verdenskrig